Quaestiones naturales steht für:

 Quaestiones naturales, Werk von Adelard von Bath
 Naturales quaestiones, Werk von Seneca